Айна́к — топоним

 Айнак — населённый пункт (тип: станция) в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Славгород.
 Айнак — станция на Западно-Алтайском ходу Западно-Сибирской железной дороги.
 Айнак — месторождение медной руды в провинции Логар Афганистана.